Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii, szóstej (ostatniej) eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1995.

O Wielką Nagrodę Wielkiej Brytanii żużlowcy walczą po raz pierwszy.

Lista startowa 
Stawkę 17 stałych uczestników Grand Prix uzupełnił z dziką kartą Jason Crump. W nawiasach podano numery stałe.

 (6) Marvyn Cox (Wielka Brytania)
 (16) Jason Crump (Australia)
 (12) Sam Ermolenko (Stany Zjednoczone)
 (11) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (5) Tommy Knudsen (Dania)
 (7) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (13) Tomasz Gollob (Polska)
 (17) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (8) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (2) Hans Nielsen (Dania)
 (3) Craig Boyce (Australia)
 (18) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (15) Gary Havelock (Wielka Brytania)
 (14) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (4) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (10) Jan Stæchmann (Dania)
 (9) Josh Larsen (Stany Zjednoczone)

Wyniki 

Bieg dodatkowy o 8 miejsce w klasyfikacji generalnej (awans do Grand Prix 1996):
 25. Gustafsson, Gollob

Opis 
Czwarty tytuł indywidualnego mistrza świata wywalczył Duńczyk Hans Nielsen. Z walki o złoto musiał zrezygnować Tony Rickardsson, który w swoim pierwszym biegu uległ wypadkowi i do końca zawodów zmagał się z bólem ramienia.

Słabo wypadł Tomasz Gollob, który w biegu dodatkowym przegrał z Henką Gustafssonem i musiał wystartować w GP Challenge, z którego jednak nie awansował do Grand Prix '96.

Polak także negatywnie dał się poznać pozostałym żużlowcom. Jego często ostra jazda i dokonania także poza torem sprawiły, że podczas GP Wielkiej Brytanii Craig Boyce na murawie stadionu nie wytrzymał i zadał cios Gollobowi. Za to zdarzenie Australijczyk otrzymał karę pieniężną, na którą postanowili złożyć się pozostali żużlowcy, którym niezbyt podobały się zagrywki Polaka.

W Grand Prix zadebiutował Jason Crump (mistrz świata juniorów z bieżącego sezonu, z tego też tytułu będzie stałym uczestnikiem Grand Prix '96). Debiut wypadł dobrze dla przyszłego 3-krotnego seniorskiego mistrza świata – zajął 8 pozycję.

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Grand Prix Wielkiej Brytanii
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 1995
 Sezon żużlowy 1995

Linki zewnętrzne 
 youtube.com – Boyce uderza Golloba

Wielka Brytania
1995
1995 w Wielkiej Brytanii
Sport w Londynie